Hockey is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Jeugdzomerspelen 2010 in Singapore. De wedstrijden werden gespeeld van 16 tot en met 25 augustus in het Sengkang Hockeystadion. Er namen zes landen deel, die alle in één poule uitkwamen. De nummers één en twee streden uiteindelijk voor het goud, de nummers drie en vier voor het brons. Voor nummers vijf en zes was er nog een strijd om de eer.

Deelnemende landen 
 : Oceanië
 : Europa
 : Zuid-Amerika
 : Afrika
 : Azië
 : gastland

Toernooi

Groepsfase

Eindfase

Plaatsen vijf en zes

Kleine finale

Finale 

Olympische Jeugdzomerspelen 2010
Hockey in 2010